Deh-e Kohneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Deh-e Kohneh (ort i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shabānkāreh, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar